Tenisový turnaj WTA Mondial Australian Women's Hardcourts 2008 se konal ve dnech 28. prosince 2007 – 5. ledna 2008 v Gold Coast venku na tvrdém povrchu. Odměny činily 175,000 dolarů.

Dvouhra

Nasazení hráček

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Počáteční fáze

Čtyřhra

Nasazení hráček

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Externí odkazy 
 Oficiální stránka turnaje

Mondial Australian Women's Hardcourts
WTA Tour 2008